Берґамо — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Берґамо — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.